En México, Tezozómoc fue un gobernante de un tlatoani de los tepanecas de Azcapotzalco, así como al cronista Hernando de Alvarado Tezozómoc, de asendencia indígena que vivió en el siglo XVI. El nombre ha sido asignado a:

Parque Tezozómoc, parque en el norte Ciudad de México.
Estación Tezozómoc, estación del Metro de la Ciudad de México.
Museo Tezozómoc del Instituto Politécnico Nacional.